Стружка — тонкий шар матеріалу, який утворюється під час обробки різанням.
 Стружка (гірництво) — частина шару гірської породи, що відокремлюється за один цикл роботи виймальної машини